„Истината на Виктор Суворов“ е сборник със статии от изследователи на Втората световна война, които въпреки официалното мнение подкрепят изцяло или частично изводите и хипотезите на Виктор Суворов, включително за превантивната война на Третия райх срещу СССР.

Сборникът е издаден с одобрението на Виктор Суворов. Съдържа и негова статия, в която авторът отговаря на много въпроси и обвинения по свой адрес.

На български език е издаден през 2009 година от Издателска къща „Прозорец“.

Вижте също 
 Ледоразбивачът

Източници 

Сборници
Статии